Glorieta o templet, construcció a manera de pavelló erigit en llocs públics obert per tots els seus costats
 Glorieta (Farrera) o Glorieta de Montesclado, poble del terme municipal de Farrera (Pallars Sobirà)
 Glorieta (Nou Mèxic), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Glorieta (Passanant i Belltall), agregat del terme municipal de Passanant i Belltall (Conca de Barberà)
 La Glorieta o Jardins de la Glorieta, jardins al barri de la Xerea de la ciutat de València 
 Riu de Glorieta, afluent de la riba dreta del Francolí que discorre principalment per l'Alt Camp (Catalunya)
 Riu de Glorieta (Pallars), afluent de la riba esquerra de la Noguera de Cardós que discorre per la Coma de Burg al Pallars Sobirà